

Carriera
Inizia a giocare all'età di 7 anni nel settore giovanile dell', squadra della sua città natale, in seguito ad un provino; rimane poi nel club nerazzurro per complessive undici stagioni, militando in tutte le varie categorie giovanili fino alla Primavera; nella stagione 2007-2008 viene ceduto in prestito al  (società di Serie C2), con cui gioca da titolare nella squadra Berretti ed esordisce anche in prima squadra (che a fine anno viene promossa in Lega Pro Prima Divisione), giocando in Coppa Italia Serie C. Rientra poi per fine prestito all'Atalanta, giocando 2 partite (l'8 novembre 2008 sul campo del  ed il 15 novembre 2008 in casa contro l') nel Campionato Primavera e restando in rosa fino al gennaio del 2009, quando si si trasferisce nel , con cui gioca in Serie D: nella parte finale della stagione 2008-2009 (nella quale la sua squadra termina il campionato al secondo posto in classifica) realizza una rete in 7 presenze, per poi giocare una partita in Coppa Italia l'anno seguente (il 2 agosto 2009 nella sconfitta per 3-2 sul campo della ) sempre con la squadra brianzola; dopo un periodo di prova alla  (squadra bergamasca di Serie D) nell'ottobre del 2009, passa quindi all', con cui anche nelle stagioni successive milita nella medesima categoria; in particolare, nella stagione 2011-2012 mette a segno 3 reti in 20 presenze, mentre nella stagione 2012-2013 realizza 7 reti in 31 presenze.

Nella stagione 2013-2014 si trasferisce agli australiani del , con cui milita nella seconda serie locale; nel gennaio del 2014 fa poi ritorno all'Aurora Seriate, con cui termina la stagione giocando 11 partite nel campionato di Serie D. In seguito è andato a giocare nel , club della terza serie spagnola, con cui però non ha mai giocato partite ufficiali per via di problemi legati al suo tesseramento.

Nel 2016 si trasferisce a Vanuatu nell', club della prima divisione locale, con cui gioca anche in OFC Champions League; in particolare, gioca da titolare la prima partita della fase a gironi (vinta per 3-0 il 10 aprile 2016 sul campo dei Lae City Dwellers) e la seconda, pareggiata 1-1 (ma poi vinta per 3-0 a tavolino) in casa contro i ; nel corso dell'incontro segna inoltre l'unica rete della sua squadra, con un calcio di punizione. Scende infine in campo anche nella partita persa per 3-1 sul campo dei neozelandesi dell' il 17 aprile 2016, al termine della quale la sua squadra, classificatasi seconda nel proprio girone, viene eliminata dalla manifestazione. Nell'ottobre del 2016 torna in Italia, al Villa d'Almè Valbrembana, nel campionato lombardo di Eccellenza; lascia la squadra bergamasca tre mesi più tardi, il 5 gennaio 2017, quando viene tesserato dai pugliesi del , con i quali disputa la seconda parte della stagione nel campionato di Serie D. Rimane ai pugliesi fino al termine della stagione 2018-2019, quando si trasferisce ai bergamaschi dello , a loro volta militanti in Serie D, continuando a giocare con i giallorossi fino al termine della stagione 2020-2021, al termine della quale il club retrocede in Eccellenza. Nell'estate del 2021 si trasferisce ai bresciani del Rovato, in Eccellenza. L'anno seguente gioca invece all', club bresciano neopromosso in Eccellenza.

Palmarès

Club

Competizioni giovanili

Atalanta: 2004-2005

Competizioni nazionali

Pergocrema: 2007-2008 (girone A)

Note

Collegamenti esterni